Райан Ривз:
 Ривз, Райан (род. 1981) — американский рестлер, известный под именем Райбэк.
 Ривз, Райан (род. 1987) — канадский хоккеист.